{{Infobox Biohomonymie
 | nom     = Pyrole
 | autre   = 
 | image   = Illustration Pyrola rotundifolia0.jpg
 | légende = Pyrola rotundifolia
 | alt     = 
 | upright = 
 | taxons  = Famille des Ericaceae :
 genre Pyrola
 genre Moneses
 genre Orthilia
 genre Chimaphila
 | groupe1 = 
 | liste1  = 
}}
« Pyrole » ou pirole, est un nom vernaculaire qui désigne en français plusieurs espèces de plantes herbacées de la famille des Ericaceae (Éricacées), appartenant pour la plupart au genre Pyrola, mais pour deux d'entre elles replacées par la phylogénétique dans les genres Orthilia, Moneses et Chimaphila.
Il s'agit donc d'un taxon polyphylétique.

 Liste d'espèces appelées « pyrole » 
Une dizaine d'espèces sont présentes en Europe.
Parmi elles : 
 Pyrola secunda L., 1753, voir Orthilia secunda Pyrola uniflora L., 1753, voir Moneses uniflora Pyrola umbellata L., 1753, voir Chimaphila umbellata toutes les autres espèces sont dans le genre Pyrola''

Caractéristiques des pyroles 
Il s'agit généralement de plantes de petite taille, 5 à , portant une petite dizaine de fleurs blanchâtres pendantes et aux étamines et pistil saillants, poussant en milieu ombragé.

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Ericaceae
Nom de plante ambigu